Талиновка — деревня в Парабельском районе Томской области России. Входит в состав Нарымского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится в центральной части региона, в лесной местности, богатой небольшими озёрами, у безымянной протоки р. Обь
 Уличная сеть
Переулки: Лесной пер., Сосновый пер.
Улицы: ул. Ветеранов, ул. Заводская, ул. Мирная, ул. Песочная, ул. Центральная
 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 15 октября 2004 года № 225-ОЗ деревня вошла в состав образованного муниципального образования Нарымское сельское поселение.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 70 % от общей численности населения в 126 чел..

Инфраструктура 
Библиотека-филиал д. Талиновка
Талиновский СК
Ул. Центральная дом 5

Транспорт 
Связь с населённым пунктом осуществляется по реке и по просёлочным дорогам.

Примечания 

Населённые пункты Парабельского района
Населённые пункты на реке Обь